Республика Казахстан — унитарное государство, на 1 июля 2022 года состоящее из:
 20 административно-территориальных единиц первого уровня: 17 областей и 3 города республиканского значения;
 224 административно-территориальных единиц второго уровня: 170 районов в областях, 38 городов областного значения, 16 районов в городах республиканского значения;
 2352 административно-территориальных единицы третьего уровня: 48 акиматов городов районного значения, 4 акимата районов в городах областного значения, 29 акиматов поселковых округов, 2179 акиматов сельских округов, 92 сельских акимата. 

Всего в Казахстане 89 городов, 29 посёлков, 6293 села. 

Российская Федерация арендует у Казахстана под космодром Байконур и военные полигоны 95 727 км² (свыше 3,51 % всей территории Казахстана), где расположен в том числе и город с особым статусом Байконур.

Современное административное деление

Первый уровень 

Республика Казахстан административно разделена на 17 областей и 3 города республиканского значения.
Кроме того, имеется город с особым статусом, Байконур, который до 2050 года арендуется Российской Федерацией и на этот период в отношениях с ней наделён статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации.

В 2022 году были созданы три новые области: Абайская (выделена из Восточно-Казахстанской области, ранее именовалась Семипалатинской), Жетысуская (выделена из Алматинской области, ранее именовалась Талды-Курганской) и Улытауская (выделена из Карагандинской области, ранее именовалась Джезказганской).

Второй уровень 
Во втором уровне административного деления 161 сельских районов, 16 городских районов и 37 городов областного значения.

Городские районы в городах республиканского значения: Астана — 4 района, Алма-Аты — 8 районов, Шымкент — 4 района.

Статус города областного значения имеют крупные экономические и культурные центры, имеющие развитую производственную и социальную инфраструктуру и численность населения более 50 тыс. человек.

Третий уровень 
В третьем уровне 47 городов районного значения, 4 городских района (по 2 в городах областного значения Караганде и Актобе), 26 поселковых акиматов, 2283 сельских окружных акиматов и 82 сельских акимата.

Городами районного значения являются населённые пункты, на территории которых имеются промышленные предприятия, коммунальное хозяйство, государственный жилищный фонд, развитая сеть учебных и культурно-просветительских, лечебных и торговых объектов, с численностью населения не менее 10 тыс. человек, из которых рабочие, служащие и члены их семей составляют свыше двух третей общей численности населения.

Городские районы в городах областного значения создаются в случае, если население города областного значения превышает 400 тысяч человек: в городе Караганда — 2 района, Актобе — 2 района.

История

Казахское Ханство

Российская империя 
К началу XX века территория современного Казахстана входила в состав семи областей:
 Закаспийская область
 Уральская область
 Тургайская область
 Акмолинская область
 Семипалатинская область
 Семиреченская область
 Сырдарьинская область

Букеевская Орда входила в состав Астраханской губернии.

Советский период 

 1920. Образована Киргизская АССР в составе РСФСР со столицей в Оренбурге.
 1925. Киргизская АССР переименована в Казакскую АССР, с центром в Кзыл-Орде, республиканским Съездом Советов восстановлено именование народа на русском языке в соответствии с самоназванием.
 1927. Столица Казакской АССР перенесена в Алма-Ату.
 1928. Ликвидированы все губернии Казакской АССР, а её территория разделена на 13 округов (Адаевский, Акмолинский, Актюбинский, Алма-Атинский, Гурьевский, Каркаралинский, Кзыл-Ординский, Кустанайский, Павлодарский, Петропавловский (Кзыл-Джарский), Семипалатинский, Сыр-Дарьинский и Уральский).
 1929. Упразднён Адаевский округ.
 1930. Кара-Калпакская АО выведена из состава Казакской АССР и подчинена непосредственно РСФСР. Все округа упразднены.
 1932. Вся территория вдоль залива Кара-Богаз-Гол, до этого входившая в состав Казакской АССР, передана в состав Туркменской ССР.
 1933. Президиум ВЦИК утвердил новое административно-территориальное деление Казакской АССР взамен существующего в составе шести областей (Актюбинская, Алма-атинская, Восточноказахская, Западноказахская, Карагандинская, Южноказахская), разделённых на сто двадцать три района и один округ (Гурьевский)
 1934. Участок территории на севере республики был передан новообразованной Оренбургской области РСФСР. Образован Каркаралинский округ.
 1936. С принятием новой конституции статус Казахской АССР был повышен до союзной республики и она была выведена из состава РСФСР. Во избежание путаницы с представителями казачества, титульную нацию республики стали называть казахи, а республику, соответственно, Казахская ССР. Образованы две новых области — Кустанайская и Северо-Казахстанская. Упразднены Гурьевский и Каркаралинский округа.
 1938. Образованы Гурьевская, Кзыл-Ординская и Павлодарская области.
 1939. Образованы Акмолинская, Джамбульская и Семипалатинская области.
 1944. Образованы Кокчетавская и Талды-Курганская области.
 1959. Упразднена Талды-Курганская область.
 1960. Упразднена Акмолинская область.
 1961. Акмолинская область восстановлена под именем Целиноградской.
 1962. Западно-Казахстанская область переименована в Уральскую, Южно-Казахстанская — в Чимкентскую. Образованы 3 края:
 Западно-Казахстанский (Актюбинская, Гурьевская, Уральская области).
 Целинный (Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Целиноградская области).
 Южно-Казахстанский (Джамбульская, Кзыл-Ординская, Чимкентская области).
 1964. Все 3 края упразднены.
 1967. Восстановлена Талды-Курганская область.
 1970. Образована Тургайская область.
 1973. Образованы Джезказганская и Мангышлакская области.
 1988. Упразднены Мангышлакская и Тургайская области.
 1990. Восстановлены Тургайская и Мангистауская (бывшая Мангышлакская) области.

Постсоветский период 

 1991. Провозглашена независимость Казахстана.
 1992. Гурьевская область переименована в Атыраускую, Целиноградская — в Акмолинскую, Алма-Атинская — в Алматинскую. Уральской области возвращено название Западно-Казахстанская, Чимкентской — Южно-Казахстанская.
 1993. Джамбульская область переименована в Жамбылскую, Кокчетавская — в Кокшетаускую, Талды-Курганская — в Талдыкорганскую.
 1995. Джезказганская область переименована в Жезказганскую.
 1996. Кзыл-Ординская область переименована в Кызылординскую, Кустанайская — в Костанайскую.
 1997. Упразднены Жезказганская, Кокшетауская, Семипалатинская, Талдыкорганская и Тургайская области. Изменено внутриобластное деление (районы). Столица Казахстана перенесена в Акмолу.
 1998. Город Акмола — столица Республики Казахстан — был переименован в Астану.
 1999. Часть районов Северо-Казахстанской области (с городом Кокшетау) переданы Акмолинской области (центр Акмолинской области переведён из Астаны в Кокшетау).
 2001. Областной центр Алматинской области перенесён в Талдыкорган.
 2018. Город Шымкент выделен из Южно-Казахстанской области, ему придан статус города республиканского значения, областной центр перенесён в г. Туркестан, а область переименована в Туркестанскую.
 2019. Город Астана — столица государства переименована в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

 2022. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о том, что следует произвести значительные изменения в административной устройстве Казахстана:
 — восстановить прежнюю Джезказганскую область под названием Улытауская область с административным центром в Жезказгане (выделив её из Карагандинской области, в которую была включена в 1997 году),
 — восстановить прежнюю Семипалатинскую область под названием Абайская область с административным центром в Семее  (выделив её из Восточно-Казахстанской области, в которую была включена в 1997 году),
 — восстановить прежнюю Талды-Курганскую область под названием Жетысуская область с административным центром в Талдыкоргане  (выделив её из Алматинской области области, в которую была включена в 1997 году),
 — центром Алматинской области сделать город Капшагай, а в случае, если местное население выразит желание, переименовать этот город в честь Динмухамеда Кунаева.
 2022. Город Нур-Султан — столица государства переименован в Астану.

См. также 
 Города Казахстана
 Районы Казахстана
 Посёлки Казахстана
 Переименованные населённые пункты Казахстана
 Индекс человеческого развития областей Казахстана

Примечания